Mecz o Superpuchar Europy 2016 został rozegrany 9 sierpnia 2016 roku na Lerkendal Stadion w Trondheim pomiędzy Realem Madryt, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2015/16 oraz Sevillą, triumfatorem Ligi Europy UEFA 2015/2016.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2015/2016)
 Liga Europy UEFA (2015/2016)

2016 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2016 w Norwegii
Sport w Trondheim